Příjmení Pinkava nosí více různých osobností:

 Ivan Pinkava (* 1961) – český pedagog a fotograf
 Jan Pinkava (malíř) (1846–1923) – český malíř
 Jan Pinkava (režisér) (* 1963) – režisér animovaných filmů, syn Václava
 Jaroslav Pinkava (1922–1999) – historik, spisovatel
 Josef Pinkava (1919–2006) – český režisér
 Václav Pinkava viz Jan Křesadlo (1926–1995) – český psycholog, spisovatel a básník, otec Jana
 Václav Z. J. Pinkava (* 1958) – nejstarší syn Václava, bratr Jana
 Viktor Pinkava (1868–1951) – regionální historik
 Hana Pinkavová (*1950) - česká režisérka a scenáristka dokumentárních filmů, dcera  režiséra Josefa Pinkavy